Juventus Football Club 2020-2021 – stagione della squadra di calcio femminile
 Juventus Football Club 2020-2021 – stagione della squadra di calcio maschile
 Juventus Football Club U23 2020-2021 – stagione della squadra di calcio maschile under-23